Taishō (大正) puede referirse a:
 Emperador Taishō,  emperador de Japón, que reinó el país insular entre 1912 y 1926; o
 Periodo Taishō, nombre que recibe el periodo de mandato del citado emperador.